Balog Tamás
 Balog Tamás (18-19. század) református prédikátor

Balogh Tamás
 Balogh Tamás (1905–1985) közgazdász, az MTA tiszteleti tagja
 Balogh Tamás (1941–2008) tájfutó, sportvezető
 Balogh Tamás (1944–2019) színész
 Balogh Tamás (1967) válogatott labdarúgó, kapus
 Balogh Tamás (1975) író, irodalomtörténész. 2007-től Bíró-Balogh Tamás néven publikál.
 Balogh Tamás (1983) válogatott rögbis
 Balogh Tamás (1985) labdarúgó
 Balogh Tamás (1989) labdarúgó, kapus
 Balogh Tamás labdarúgó játékosmegfigyelő, elemző
 Balogh Tamás rádiós műsorvezető
 Balogh Tamás (1993– ) Junior Prima díjas jazz-zongorista, zeneszerző